Christian Ludwig Ideler – astronomo tedesco
Cratere Ideler – cratere lunare